Víctor Hugo Antelo Bárba (Santa Cruz de la Sierra, 2 de novembro de 1964) é um ex-futebolista e treinador de futebol boliviano que atuava como atacante.

Carreira 
Revelado pela Universidad Cruceña em 1980, Antelo iniciou a carreira profissional em 1983, no Oriente Petrolero, onde fez história: em 6 anos, foram 144 gols em 221 partidas disputadas, sendo artilheiro em 2 ocasiões: 1984 (38 gols) e 1987 (37 gols). No Real Santa Cruz, emplacou novamente a artilharia do Campeonato Boliviano, marcando 22 vezes. Em 1990, pelo Blooming, teve pouco destaque: foram apenas 5 gols marcados em 11 jogos.

A única experiência do atacante fora da Bolívia foi em 1990, no Fujita Kogyo (atual Shonan Bellmare), e apesar dos 19 gols marcados em 26 partidas, o idioma, o semi-profissionalismo da JFL2 (a divisão em que o Fujita encontrava-se), a baixa popularidade no futebol japonês e as saudades fizeram Antelo voltar ao seu país e ao Blooming em 1991, e a decisão foi acertada, embora o número de gols fosse inferior: 16 na segunda passagem pela equipe.

Entre 1992 e 1996, defendeu Bolívar (2 passagens), San José, Real Santa Cruz (segunda passagem) e The Strongest, e novamente deixou sua marca: foram 57 gols marcados, porém divergências com os técnicos fizeram Antelo deixar os clubes, logo após um ano de contrato. Pelo San José, foi artilheiro do Campeonato Boliviano de 1993, com 20 gols.

Voltaria ao Blooming em 1997, quando estabeleceria alguns recordes em sua carreira: apesar da idade relativamente avançada, emplacou 3 vezes consecutivas a liderança na tabela de artilheiros da LPFB, em 1997 (24 gols), 1998 e 1999 (31 gols em cada uma). Entre maio e setembro de 1998, marcou 18 gols em 12 partidas consecutivas, superando a marca que pertencia a Juan Carlos Sánchez.

O "canto do cisne" de Antelo foi em 2000, quando disputou a última Copa Libertadores de sua carreira, e marcou um gol contra o Boca Juniors, que viria a ser o campeão do torneio. Em 46 participações, Tucho balançou as redes adversárias 21 vezes.

Deixou os gramados em 2001, aos 36 anos, logo após a terceira passagem pelo Real Santa Cruz. Com 350 gols marcados apenas pelo Campeonato Boliviano, ocupa o 36º lugar entre os maiores artilheiros do futebol profissional.

Carreira de técnico
Ainda em 2001, Tucho iniciou a carreira de treinador no Oriente Petrolero, clube que viria a comandar em 3 oportunidades (2001-02, 2005-06 e 2008-09). Passou ainda por Blooming, The Strongest, Destroyers (2 passagens), Bolívar, Guabirá, Aurora e Sport Boys Warnes. Em 2016, regressaria ao Guabirá, onde permanece até hoje.

Seleção Boliviana
Embora fosse um prolífico artilheiro em território boliviano, Antelo não teve a mesma sorte pela Seleção nacional, pela qual fez sua estreia em 1985. Esteve presente em 2 edições da Copa América, em 1987 e 1999., mas foi esquecido pelo técnico espanhol Xabier Azkargorta em 1994, não figurando entre os 22 jogadores que disputaram a Copa realizada nos Estados Unidos.

Até 1999, Tucho disputou 11 jogos pela Auriverde, e fez apenas 2 gols: um em 1993, num amistoso frente ao Lokomotiv Moscou, e outro em 1999, também num amistoso, desta vez contra o Chile.

Links
 

Naturais de Santa Cruz de la Sierra
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Club The Strongest
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Futebolistas do Club Deportivo San José
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1999
Treinadores de futebol da Bolívia
Treinadores do Club Deportivo Oriente Petrolero
Treinadores do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Treinadores do Club The Strongest
Treinadores do Club Destroyers
Treinadores do Club Bolívar
Treinadores do Club Aurora